Коста-Рика принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) после десятилетнего перерыва, в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 1 спортсмена.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

2002
Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года